Atlántico Sur puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Atlántico Sur de Estados Unidos, una de las nueve divisiones de los Estados Unidos reconocidas por la Oficina del Censo.
 Departamento Islas del Atlántico Sur, una de las cinco subdivisiones territoriales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Argentina).
 Región Autónoma del Atlántico Sur, región autónoma de Nicaragua.

Además, puede hacer referencia a:
 Una zonificación del océano Atlántico.
 La anomalía del Atlántico Sur, región donde los cinturones de radiación de Van Allen se encuentran a menor distancia de la superficie terrestre, por lo que la intensidad de radiación solar es más alta que en otras regiones.
 El anticiclón del Atlántico Sur, zona subtropical situada en el océano Atlántico meridional.
 La corriente del Atlántico Sur, corriente oceánica que fluye en dirección este, alimentada por la corriente del Brasil.
 La guerra del Atlántico Sur (o guerra de las Malvinas), conflicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido.
 La Liga del Atlántico Sur, liga menor de béisbol de Estados Unidos.